Villa Sarmiento se puede referirir a las siguientes localidades argentinas:

Villa Sarmiento, localidad del departamento Gral. Roca, provincia de Córdoba.
Villa Sarmiento, localidad del departamento San Alberto, provincia de Córdoba.
Villa Sarmiento, localidad del partido de Morón, provincia de Buenos Aires.
Villa Sarmiento, localidad del departamento Totoral, provincia de Córdoba.
Villa Sarmiento, localidad del departamento Sarmiento, provincia del Chubut, Argentina.
Villa Sarmiento, barrio de la ciudad de Gerli, provincia de Buenos Aires.